Flera personer har haft namnet Johan Johansson:

Politiker som har hetat eller heter Johan Johansson
Johan Johansson i Stockholm (1826–1907), riksdagsman 1882–1887, 1891–1896 (folkpartiet)
Johan Johansson i Noraskog (1840–1905), riksdagsman 1870–1902 (lantmannapartiet)
Johan Johanson i Valared (1850–1915), riksdagsman 
Johan Johansson i Öjebyn (1853–1929), riksdagsman
Johan Johansson i Kälkebo (1866–1928), partiledare för bondeförbundet
Johan Johanson i Tväråselet (1870–1949), politiker (bondeförbundare)
Johan Johansson i Friggeråker (1872–1959), politiker, se Johan Friggeråker
Johan Johansson i Hornsberg (1874–1940), lantbrukare och frisinnad riksdagsledamot
Johan Johansson i Boden (född 1969), riksdagsman 2011–2014 (moderaterna)
Johan Sösaeter Johansson i Lödöse (född 1999), politiker (sverigedemokraterna)

Politiker med namnen Johan och Johansson med ett förnamn till däremellan
Johan Magnus Johansson (1843–1922), riksdagsman och handelsman
Johan Alrik Johansson i Bastholmen (1856–1914), riksdagsman och ingenjör
Johan Anton Johansson i Kullagården (1872–1866), lantbrukare och riksdagsledamot (förstakammarhögern)
Johan-Olov Johansson (1874–1955), politiker, författare och sångtextförfattare
Johan Bernhard Johansson i Fredrikslund (1877–1949), lantbrukare, riksdagsledamot och statsråd (högern)

Övriga 
Johan Johansson Werner (1600–1656), målare, konterfejare, bildhuggare och byggmästare
Johan Aureller den äldre (1626–1696), målare, konterfejare
Johan Johansson (publicist) (1792–1860)
Johan Fredrik Johansson (1810–1871), filolog
Johan Petter (JP) Johansson (1853–1943), uppfinnare
Johan Erik "Jöns" Johansson (1862–1938), professor i fysiologi
Johan Johansson (konstnär) (1879–1951)
Johan "Tomten" Johansson (1936–2008), Hammarbysupporter
Johan Johansson (musiker) (född 1961), musiker (KSMB, Strindbergs, John Lenin), skivproducent och författare
Johan Johansson (fotbollsspelare), (född 1966), spelade för AIK under 1980-talet
Johan Johansson (manusförfattare), manusförfattare  
Jóhann Jóhannsson (född 1969), isländsk musiker

Se även
 Johannes Johannis